Числівники мови інупіак (Kaktovik Inñupiaq) пов'язані з двадцятковою системою лічби і п'ятірковою підосновою, транскрибуються кактовикськими цифрами та десятковими індо-арабськими цифрами. Назва народу: інупіати, інупіки, інюпіати (мн. iñupiat, однина iñupiaq).

Примітки

Інупіати
Системи чисел